Vånga församling kan syfta på:

Vånga församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift
Vånga församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift
Norra Vånga församling – en tidigare församling i Skara stift
Södra Vånga församling – en tidigare församling i Skara stift

Se även
 Vånga
Vånga socken
Vånga landskommun
Vånga distrikt